Сезон 2017/18 является 126-м в истории футбольного клуба «Ливерпуль» и охватывает период с 1 июля 2017 по 30 июня 2018 года. Сезон стал 56-м подряд для клуба в высшем дивизионе чемпионата Англии и 26-м, считая с последней победы в чемпионате Англии. Помимо участия в Премьер-лиге, Ливерпуль также участвовал в Лиге Чемпионов УЕФА, Кубке Англии и Кубке Английской лиги.

Обзор сезона

Первая команда 
 Обновлено на 31 января 2018

Пришли 

в скобках - сумма, до которой может возрасти цена сумма трансфера

Ушли 

в скобках - сумма, до которой может возрасти цена сумма трансфера

Ушли в аренду 
{| class="wikitable sortable"
|-
! style="background:#d50000; color:white;" |Дата начала
! style="background:#d50000; color:white;" |Дата окончания
! style="background:#d50000; color:white;" |Позиция''
! style="background:#d50000; color:white;" |Номер! style="background:#d50000; color:white;" |Игрок! style="background:#d50000; color:white;" |Ушел в! style="background:#d50000; color:white;" |Стоимость аренды! style="background:#d50000; color:white;" |Прим.|-
|26 июля 2017 года
|До конца сезона
|ПЗ
|68
| Педро Чиривелла
| Виллем II
|Нет
|
|-
|28 июля 2017 года
|До конца сезона
|ЗЩ
|56
| Коннор Рэндалл
| Харт оф Мидлотиан
|Нет
|
|-
|16 августа 2017 года
|До конца сезона
|НП
|54
| Шейи Оджо
| Фулхэм
|Нет
|
|-
|31 августа 2017 года
|До середины сезона
|ПЗ
|49
| Джордан Уильямс
| Рочдэйл
|Нет
|
|-
|31 августа 2017 года
|До конца сезона
|НП
|27
| Дивок Ориги
| Вольфсбург
|£6,000,000
|
|-
|31 августа 2017 года
|8 января 2018 года
|НП
|40
| Райан Кент
| Фрайбург
|£1,000,000
|
|-
|12 января 2018 года
|До конца сезона
|НП
|40
| Райан Кент
| Бристоль Сити
|Нет
|
|-
|17 января 2018 года
|До конца сезона
|ПЗ
|16
| Марко Груйич
| Кардифф Сити
|Нет
|
|-
|29 января 2018 года
|До конца сезона
|НП
|15
| Даниэль Старридж
| Вест Бромвич Альбион
|£1,500,000
|
|-
|31 января 2018 года
|До конца сезона
|ПЗ
|53
| Ови Эджария
| Сандерленд
|Нет
|
|-
|31 января 2018 года
|До конца сезона
|НП
|59
| Харри Уилсон
| Халл Сити
|Нет
|
|-
|31 января 2018 года
|До конца сезона
|НП
|50
| Лазар Маркович
| Андерлехт
|Нет
|
|-
|31 января 2018 года
|До конца сезона
|ЗЩ
|38
| Джон Флэннаган
| Болтон Уондерерс
|Нет
|
|-
|}

 Итоги трансферов РасходЛето:  £ 79,900,000

Зима:  £ 70,000,000

Общее:  £ 149,900,000ДоходЛето:  £ 42,000,000

Зима:  £ 106,750,000

Общее:  £ 148,750,000Разница'''

Лето:  £ 37,900,000

Зима:  £ 36,750,000

Общая разница:  £ 1,150,000

Товарищеские игры

Примечания 

2017
Английские футбольные клубы в сезоне 2017/2018